El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2009 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 65 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Ford Field de Detroit, Míchigan. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Carolina den Norte en Chapel Hill, que lograban su quinto campeonato, el anterior en 2005, derrotando en la final a la Universidad Estatal de Míchigan, en su tercera aparición en una final. Wayne Ellington, de los Tar Heels, fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Ronda Previa – Dayton, Ohio
El ganador avanza a la fase Midwest Regional como #16 vs. Louisville.

Midwest Regional – Indianápolis, Indiana

Final Regional

West Regional – Glendale, Arizona

Final Regional

East Regional – Boston, Massachusetts

Final Regional

South Regional – Memphis, Tennessee

Final Regional

Final Four – Ford Field, Detroit, Michigan

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2009
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA